Eschborn-Frankfurt (i 2009 Eschborn-Frankfurt City Loop, t.o.m. 2008 kendt som Rund um den Henninger-Turm, af og til kaldt Frankfurt Grand Prix) er et klassisk cykelløb som arrangeres i Frankfurt am Main 1. maj, med start og slut udenfor Henninger-Turm, en stor kornsilo som tilhører bryggeriet Henninger, som også sponsorerede løbet. Det afvikles på en kompliceret rute i Taunus-bjergene vest for byen med en stigning på omkring 1500 meter. Den stejleste stigning Mammolshain har en stigningsprocent på 26% og køres to gange. Løbet afsluttes med tre runder á 4,5 kilometer i Frankfurts centrum.

Fra 2017 indgår det i UCI World Tour-kalenderen.

Vindere

Se også 
 Eschborn-Frankfurt U23

Referencer

Eksterne henvisninger 

Etableret i 1962